Meer van jou (BLØF)
 Meer van jou (I.O.S.)